Liga Europy UEFA 2015/2016 – 45. sezon drugich w hierarchii i pod względem prestiżu międzynarodowych, klubowych rozgrywek piłkarskich federacji zrzeszonych w UEFA, po raz 7. przeprowadzanych pod nazwą Ligi Europy UEFA (wcześniej, jako Puchar UEFA) w formacie wprowadzonym w 2009 roku.

Finał Ligi Europy 2015/2016 został rozegrany 18 maja 2016 na St. Jakob-Park w Bazylei, w Szwajcarii. Zwycięzcą została Sevilla FC po wygranej 3:1 nad Liverpool FC.

Rozgrywki składały się z 3 części:
 fazy kwalifikacyjnej (4 rundy),
 fazy grupowej,
 fazy pucharowej.

Podział miejsc w rozgrywkach 
Prawo udziału w rozgrywkach można było uzyskać poprzez:
 zajęcie odpowiedniego miejsca w tabeli ligowej,
 zdobycie krajowego pucharu,
 zwycięstwo w edycji 2014/2015 Ligi Europy UEFA.

Szczegółowy podział miejsc

Uczestnicy 
Lista uczestników Ligi Europy UEFA 2015/2016 z wyszczególnieniem rund, w których dane drużyny rozpoczęły udział w rozgrywkach.

Oznaczenia:
 L2, L3, L4, L5, L6 – drużyny, który zajęły odpowiednie miejsca w ligach krajowych,
 PK – zdobywca lub finalista pucharu krajowego,
 PL – zdobywca lub finalista pucharu ligi,
 P-O – drużyny, które awansowały z play-offów w swoich ligach,
 A, B, C, D, E, F, G, H – drużyny, które awansowały z 3. miejsca w odpowiedniej grupie Ligi Mistrzów,
 CL4 – drużyny, które przegrały swoje mecze w rundzie play-off Ligi Mistrzów,
 CL3 – drużyny, które przegrały swoje mecze w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów,
 FP – zespoły, które otrzymały miejsce w eliminacjach na podstawie Rankingu Fair Play,

W tabeli nie uwzględniono drużyn, które zdobyły puchar krajowy, ale miały jeszcze szansę na grę w Lidze Mistrzów.

Terminarz

Faza kwalifikacyjna

I runda kwalifikacyjna 

Do startu w I rundzie kwalifikacyjnej uprawnione były 102 drużyny, z czego 51 zostało rozstawionych. Drabinkę tej rundy podano 22 czerwca. Pierwsze mecze rozegrano w terminach: 30 czerwca oraz 2 lipca, natomiast rewanże tydzień później.

II runda kwalifikacyjna 

Do startu w II rundzie kwalifikacyjnej uprawnionych było 66 drużyn (51 z poprzedniej rundy), z czego 33 zostało rozstawionych. Losowanie odbyło się 22 czerwca, czyli przed rozstrzygnięciem I rundy kwalifikacyjnej, więc przyjęto założenie, że z każdej pary awans wywalczy zespół rozstawiony. W przeciwnym wypadku zespół nierozstawiony przejmował współczynnik rywala na kolejną rundę. Pierwsze mecze rozegrano 16 lipca, natomiast rewanże 21 oraz 23 lipca.

III runda kwalifikacyjna 

Do startu w III rundzie kwalifikacyjnej uprawnionych było 58 drużyn (33 z poprzedniej rundy), z czego 29 będzie rozstawionych. Pierwsze spotkania zostały rozegrane 29 i 30 lipca, natomiast rewanże odbyły się 6 sierpnia.

* – w pierwszym meczu w Tiranie mecz został przerwany przez sędziego w 51. minucie po tym, jak zawodnik Legii Ondrej Duda został uderzony kamieniem w głowę, rzuconym z trybuny albańskich kibiców. Spotkanie nie zostało dokończone, a UEFA zweryfikowała jego wynik jako walkower 3-0 dla Legii.

Runda play-off 

Do startu w rundzie play-off uprawnione były 44 drużyny (29 z poprzedniej rundy i 15 z 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów), z czego 22 było rozstawionych.

Faza grupowa 

Do startu w fazie grupowej uprawnionych było 48 drużyn (22 zwycięzców rundy play-off Ligi Europy, 10 przegranych rundy play-off Ligi Mistrzów, 3 zwycięzców krajowych pucharów oraz 13 drużyn z najsilniejszych lig europejskich), które rozgrywały spotkania systemem każdy z każdym u siebie i na wyjeździe. W jego trakcie losowania zespoły zostały rozdzielone na 4 koszyki według współczynnika UEFA, następnie rozlosowane i podzielone na 12 grup po 4 drużyny każda. Do jednej grupy nie trafiły drużyny z tego samego koszyka i federacji, a także z powodu napiętej sytuacji politycznej na Ukrainie, UEFA podjęła decyzje, że w jednej grupie nie mogły znaleźć się drużyny z federacji ukraińskiej i rosyjskiej. Losowanie odbyło się 28 sierpnia 2015 roku w Monako.
Zasady ustalania kolejności w tabeli:
 liczba zdobytych punktów w całej rundzie;
 liczba punktów zdobyta w meczach bezpośrednich;
 różnica bramek w meczach bezpośrednich;
 liczba bramek zdobytych na wyjeździe w meczach bezpośrednich
 różnica bramek w całej rundzie;
 liczba zdobytych bramek w całej rundzie;
 współczynnik drużyny z poprzednich 5 sezonów.

Grupy

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Grupa I

Grupa J

Grupa K

Grupa L

Faza pucharowa 

Do startu w fazie pucharowej uprawnione były 32 drużyny:
 12 zwycięzców fazy grupowej Ligi Europy,
 12 drużyn, które zajęły 2. miejsca w fazie grupowej Ligi Europy,
 8 drużyn, które zajęły 3. miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

W tej fazie do dalszych etapów turnieju przechodzili zwycięzcy poszczególnych dwumeczów.

1/16 finału 
Zwycięzcy fazy grupowej Ligi Europy oraz 4 najlepsze z zespołów, które zajęły 3. miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów zostali rozlosowani przeciwko zespołom, które zajęły 2. miejsca w fazie grupowej Ligi Europy oraz pozostałym drużynom, które zajęły 3. miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Drużyny z tych samych federacji oraz grup nie mogły zostać zestawione w jednej parze. Z powodu napiętej sytuacji politycznej pomiędzy Rosją i Ukrainą w jednej parze nie mogły zostać zestawione także drużyny z tych krajów.

Pary 1/16 finału zostały rozlosowane 14 grudnia 2015 roku. Pierwsze mecze zostały rozegrane 18 lutego, a rewanże 25 lutego 2016.

1/8 finału 
Od tej rundy drużyny rywalizujące ze sobą w parach losowano niezależnie od kraju z którego pochodzą, a także grupy w której występowały. Losowanie tej fazy odbyło się 26 lutego 2016 roku.

Pierwsze mecze zostały rozegrane 10 marca, a rewanże 17 marca 2016 roku.

Ćwierćfinały 
Losowanie par ćwierćfinałowych odbyło się 18 marca 2016 roku. Pierwsze mecze zostały rozegrane 7 kwietnia, a rewanże 14 kwietnia 2016 roku.

Półfinały 
Losowanie par półfinałowych odbyło się 15 kwietnia 2016 roku. Pierwsze mecze zostały rozegrane 28 kwietnia 2016 roku, a rewanże 5 maja 2016 roku.

Finał 

ZDOBYWCA LIGI EUROPY 2015/2016

SEVILLA FC PIĄTY TYTUŁ

Klasyfikacja strzelców 
 Nie uwzględniono bramek strzelonych w eliminacjach i w play-off

Zobacz też 
 Liga Mistrzów UEFA (2015/2016)

Przypisy

Uwagi 

Liga Europy UEFA (2015/2016)